Ахаев — фамилия.

Известные носители:
 Ахаев, Василий Иванович (род. 1947) — государственный и политический деятель Казахстана, заслуженный учитель Казахской ССР.
 Ахаев, Филипп Петрович (1918—1979) — советский артиллерист, Герой Советского Союза.

См. также 
 Агаев